104 Тельца (104 Tauri, m Тельца, m Tauri, сокращ. 104 Tau, m Tau) — звезда в зодиакальном созвездии Тельца. Звезда имеет видимую звёздную величину +4,92m и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом пригородном/городском небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 72° ю. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. Лучшее время наблюдения — декабрь.

Звезда 104 Тельца движется довольно быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что в 2 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. Звезда приближалась к Солнцу на расстояние   назад, когда она увеличивала свою яркость на 0,49m до величины 4,43m (то есть светила тогда, как Ипсилон Лебедя светит сейчас). По небосводу звезда движется на северо-восток, проходя по небесной сфере со 0,535 угловых секунд в год.

Средняя пространственная скорость 104 Тельца имеет компоненты (U, V, W)=(−26.0, −23.1, 27.6), что означает U= (движется от галактического центра), V= (движется против направления галактического вращения) и W= (движется в направлении северного галактического полюса).

Имя звезды 
m Тельца (латинизированный вариант ) является обозначениями Байера, данное звезде в 1603 году. 104 Тельца (латинизированный вариант ) являются обозначением Флемстида.

Обозначения компонентов как 104 Тельца AB вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Свойства 104 Тельца 
104 Тельца — судя по её спектральному классу  звезда является карликом спектрального класса G, что указывает на то, что водород в ядре звезды ещё является ядерным «топливом», то есть звезда, пока ещё, находится на главной последовательности. Масса звезды равна солнечной: . Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлтый цвет.

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1983 году и так как звезда оптически-двойная, то были измерены сразу два её компонента. Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть измерение 1983 года было недостаточно точным. Светимость звезды, равная , типична для проэволюционировавшей звезды спектрального класса G.

Звезда имеет поверхностную гравитацию, характерную для проэволюционировавшего карлика  или , то есть на 58 % меньше, чем на Солнце (). Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, одгако 104 Тельца имеет значение металличности — , то есть почти 60 % от солнечного значения, что позволяет предположить, что звезда «пришла» из других областей Галактики, где было довольно мало металлов, и рождено в молекулярном облаке благодаря менее плотному звёздному населению и меньшему количеству сверхновых звёзд. Звезда демонстрирует убедительные доказательства избытка инфракрасного излучения, что свидетельствует о наличии остаточного диска.

Скорость вращения 104 Тельца превосходит солнечную почти в 5 раз и равна , что даёт период вращения звезды — 5,20 дня. Видимая звёздная величина звезды указывает на то, что это молодая звезда населения I. Однако содержание химических элементов её внешней атмосферы рассказывает другую историю: что это звезда населения II с возрастом 12-13 миллиардов лет. Это несоответствие может указывать на то, что звезда прошла период аккреции. На это также указывает высокая скорость вращения. Возможные сценарии показывают, что звезда либо слилась с близким спутником, либо провзаимодействовала с облаком-прародителем близлежащего рассеянного звёздного скопления NGC 2516.

Звезда довольно старая и её текущий возраст равен . Также известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , то есть очень скоро, через несколько сотен миллионов лет (максимум 1-2 миллиардов лет) 104 Тельца станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

История изучения кратности звезды 
В 1912 году американский астроном Р. Эйткен открыл двойственность 104 Тельца, то есть открыл компонент B и звёзды вошли в каталоги как A 3010. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды 104 Тельца, похоже нет ни одного спутника:
 компонент B, звезда 6-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии . У звезды, к сожалению, не известен параллакс, однако, во время наблюдений звезда двигалась по прямой, а это явный признак оптически-двойной звезды. Также известно, что 1956 году норвежский астроном Олин Эгген, наблюдая за этой близкой парой, в предположении, что звезды находятся на одинаковом расстоянии рассчитал, орбиты обеих звёзд. Их параметры были следующие: период обращения вокруг барицентра — , большая полуось орбиты — , эксцентриситет — 0,9. Однако дальнейшие измерения 1980-х и 1990-х не подтвердили эту орбиту. Скорости звёзд стабильны с точностью до 100 м/с в течение 388 дней, поэтому «горячих юпитеров» не существует, и их менее чем двухлетние орбиты исключаются с высокой достоверностью.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды 104 Тельца (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 20 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 2 белых карлика которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение 104 Тельца на VizieR
 Изображения 104 Тельца на Wikisky

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Оптически-двойные звёзды